Тарас может означать:
 Тарас — имя.
 Тарас (река) — река в России, протекает в Мурманской области.
 Тарас (озеро)
 Тарас (село) — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.

Персоналии 
 Тарас, Анатолий Ефимович (род. 1944) — белорусский писатель, издатель и публицист, автор ряда книг по боевым искусствам, самообороне и рукопашному бою, по истории оружия и вооружений, по истории Белоруссии, Польши и России.
 Тарас, Мартин Мартынович (1899—1968) — советский эстонский оперный певец (лирико-драматический тенор).
 Тарас, Нина Михайловна (1916—2006) — белорусская писательница, переводчица, поэтесса.

См. также